Атон Капитал е руска инвестиционна банка със седалище в Москва. Банката е основана през 1991 г. и е една от най-старите и най-уважаваните в бранша.

Собственик на банката е Евгени Юрев, а управителен директор – Андрей Шеметов.

Печалбата на банката за 2007 г. е 53 млрд. рубли.

Инвестиционни банки в Русия
Банки в Москва